Panasòu (en francès Panazol) és un municipi francès del departament de l'Alta Viena, a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Picanya
  Târgu Neamţ

Referències 

Municipis de l'Alta Viena